Savitzky ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Savitzky (1919–1999), US-amerikanischer Chemiker
 Alan H. Savitzky (* 1950), US-amerikanischer Herpetologe und Hochschullehrer
 Ludmila Savitzky (1881–1957), russische Schriftstellerin und Übersetzerin

Savitzky steht zudem für:
 Savitzky-Golay-Filter, mathematischer Glättungsfilter in der Signalverarbeitung